

Прізвище 
 Завадка Богдан Васильович — український літературознавець, театрознавець, критик, публіцист, член Наукового товариства імені Шевченка.

Села:
 Завадка — Закарпатська область, Мукачівський район
 Завадка — Івано-Франківська область, Калуський район
 Завадка — Львівська область, Самбірський район
 Завадка — Львівська область, Стрийський район
Річка:
 Завадка — права притока Стрию

Населені пункти та їхні частини
 Завадка — село в гміні Ксенжполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Завадка — село в гміні Тимбарк Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Завадка — село в гміні Токарня Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Завадка — село в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Завадка — село в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Завадка — село в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Завадка — село в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Завадка — село в гміні Устрики-Долішні Бещадського повіту Підкарпатського воєводства
 Завадка — село в гміні Іжондзе Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Завадка — село в гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства
 Завадка — село в гміні Коло Кольського повіту Великопольського воєводства
 Завадка — частина міста Новий Сонч в Малопольському воєводстві
 Завадка — частина села Бидлін у гміні Ключе Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Завадка — частина села Биківці (Биковце) в гміні Сянік Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Завадка — колонія в гміні Пілява Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства

 Завадка Риманівська — в Дуклянській гміні Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Завадка Морохівська — зникле село у Підкарпатському воєводстві, Сяноцького повіту, гміна Загір'я

Села:
 Завадка () — Пряшівський край, округ Гуменне
 Завадка — Кошицький край, округ Ґелніца
 Завадка () — Кошицький край, округ Михайлівці
 Завадка-над-Гроном — в окрузі Брезно Банськобистрицького краю

Див. також 
 Завадки (Томашівський повіт)
Прізвища

Примітки